Гылыбец — село в Болгарии:
 Гылыбец (Бургасская область);
 Гылыбец (Хасковская область).